Kefisodotos z Aten:

 Kefisodotos Starszy – rzeźbiarz grecki (działał ok. 405-365 p.n.e.), ojciec i mistrz Praksytelesa. Najsłynniejsze jego dzieło to grupa Eirene z Plutosem, czyli personifikacja Pokoju i Bogactwa.

 Kefisodotos Młodszy – rzeźbiarz grecki (działał ok. 325-275 p.n.e.), syn i uczeń Praksytelesa.

Przypisy 

Rzeźbiarze starożytnej Grecji